Николай Бере́зин:
 Березин, Николай Алексеевич (1956—2011) — актёр и театральный режиссёр.
 Березин, Николай Андрианович (1869 — ?) — георгиевский кавалер.
 Березин, Николай Иванович (1917—1986) — советский партийный и хозяйственный деятель, 1-й секретарь Архангельского горкома КПСС.
 Березин, Николай Ильич (1866—1938) — русский географ и библиограф, книготорговец-букинист.